Коре́йська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України, а також низки країн колишнього СРСР.

Корейська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Корейська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Корейська вулиця — вулиця в місті Львів.

Корейська вулиця — вулиця в місті Бішкек.

Корейська вулиця — вулиця в місті Біробіджан.
 Корейська вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Корейська вулиця — вулиця в місті Воронеж.
 Корейська вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Корейська вулиця — вулиця в місті Чита.

Вулиці